Збірна СНД з хокею з шайбою — збірна, яка брала участь на Олімпійських іграх 1992 після розпаду СРСР. У Альбервілі збірна посіла перше місце перегравши у фіналі канадців 3:1. Тренував команду головний тренер Віктор Тихонов, помічниками були тренери: Ігор Дмитрієв та Володимир Юрзінов, тренер-начальник Роберт Черенков.

Перед Олімпійським турніром збірна брала участь у Кубку Ніссана, де обіграла у півфіналі збірну Фінляндії 6:2, а у фіналі несподівано поступилась господарям турніру швейцарцям 0:3.

Виступи на міжнародних турнірах 
 1992 Кубок Ніссана — 2 місце
 1992 Олімпійські ігри —  Золоті медалі

Статистика зустрічей 
Статистика:

Гравці

Див. також  
 Збірна Росії з хокею з шайбою
 Збірна СРСР з хокею з шайбою
 Об'єднана команда
 Молодіжна збірна СНД з хокею із шайбою

Примітки

Джерела 
 
 Профіль на nationalteamsoficehockey  
 Результати 
 Збірна СНД  
 

СРСР
Хокей у СРСР
Засновані 1992
Зникли 1992
Спорт у СНД